kocur – dorosły samiec kotowatych, w szczególności kota domowego

Film 
 Kocur – amerykański film z 1989
 Kocur – turecki film z 2016

Osoby 
 Paweł Kocur – kazachski  szachista
 Adam Kocur – prezydent Katowic

Zobacz też 
 Kocurek
 Kocury